„Yoshino” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Yoshino” – krążownik pancernopokładowy z końca XIX wieku
 „Yoshino” (PS-73) – okręt patrolowy typu Kuma z lat 50. XX wieku
 „Yoshino” (DE-223) – fregata (niszczyciel eskortowy) typu Chikugo z lat 70. XX wieku
 „Yoshino” (PM-87) – okręt patrolowy typu Bihoro z lat 70. XX wieku
 „Yoshino” (PM-27) – okręt patrolowy typu Tokara z początku XXI wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwy japońskich okrętów